Села:
 Лозувата (Благовіщенський район)
 Лозувата (Липовецький район)
 Лозовата (Теплицький район)

Річки:
 Лозовата (притока Бешки)
 Лозовата (притока Татарки)

Дивиться також:
 Лозувата
 Лозувате
 Лозоватка
 Лозуватка